Modebadse ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksi Modebadse (* 1978), georgischer Ringer
 Mirian Modebadse (* 1997), georgischer Rugby-Union-Spieler